Наринзор — топоним в Забайкальском крае России:

 Наринзор — река, приток Курлыча, притока Шилки.
 Наринзор — село в Сретенском районе.

См. также 
 Усть-Наринзор — село в Сретенском районе
 Усть-Наринзор — гора возле одноимённого села (814 м)